Funai Electric Company, Japans elektronicaconcern
Fundação Nacional do Índio, afgekort FUNAI, Braziliaanse overheidsdienst voor de bescherming van de inheemse bevolking.